Mark Adler peut désigner :
 Mark Adler (1959-), informaticien américain ;
 Mark Adler (1963-), homme politique canadien.